Яо може да се отнася за:
 Яо, град в Япония
 Яо Син (366 – 416), император на Късна Цин
 Яо Чан (331 – 394), император на Късна Цин